Henk van Dorp (journalist) (1940), een Nederlands journalist en presentator (onder andere Barend & Van Dorp).
 Henk van Dorp (weerman) (1946-2010), een Nederlands meteoroloog en weerman bij het NOS journaal.